Le patronyme Bovy est historiquement courant en Belgique et en Suisse ; il a été porté par :

Belgique 
Berthe Bovy (1887-1977), comédienne belge ;
Gustave Serrurier-Bovy (1858-1910), architecte belge ;
Théophile Bovy (1863-1937), écrivain belge et militant wallon ;
Jean-Paul Bovy, militaire et auteur de Promenades historiques dans le Pays de Liége qui a donné son nom à la rue Bovy.

Suisse 
Antoine Bovy (1795-1877), sculpteur et médailleur suisse ;
Henri-Daniel Bovy (1812-1862), peintre suisse, frère du précédent ;
Hugues Bovy (1841-1903), sculpteur et graveur suisse ;
Léon Werner Bovy (1863-1950), architecte suisse.

Voir aussi
Baud-Bovy

Homonymie de patronyme